Robert Treat Paine ist der Name folgender Personen:

* Robert Treat Paine (Politiker, 1731) (1731–1814), US-amerikanischer Politiker, Unterzeichner der Unabhängigkeitserklärung
 Robert Treat Paine (Astronom) (1803–1885), US-amerikanischer Jurist und Astronom 
 Robert Treat Paine (Politiker, 1812) (1812–1872), US-amerikanischer Politiker
 Robert Treat Paine (Philanthrop) (1835–1910), US-amerikanischer Jurist und Philanthrop
 Robert Treat Paine (Kunsthistoriker) (1900–1965), US-amerikanischer Kunsthistoriker und Kurator 
 Robert Treat Paine (Zoologe) (1933–2016), US-amerikanischer Zoologe und Ökologe